

En anglais 

En anglais le préfixe proxy- exprime la délégation de pouvoir : mandataire, représentant par procuration, délégué, fondé de pouvoir, mandant ou le mandat, la procuration, l'autorisation elle-même.

Dans le domaine informatique 

 En informatique, un proxy est un logiciel intermédiaire entre d'autres, et par métonymie un serveur qui contrôle les échanges entre des ordinateurs. On y trouve par exemple :
 proxy anonymiseur
 proxy ARP
 proxy inverse
 SSH Proxy
 En programmation informatique, le proxy est un patron de conception.
 Un logiciel de montage vidéo peut recourir à des proxies qui sont une autre version des fichiers source stockée dans un autre format, généralement de qualité moindre. Dans ce dernier cas, il s'agit d'alléger les calculs requis lors du travail d'édition pour permettre un rendu fluide en temps réel, étant précisé que le rendu final sera effectué à partir des fichiers source dans leur qualité initiale. Un logiciel peut également recourir à des proxies de qualité équivalente mais d'un format optimisé pour le montage vidéo (par exemple en évitant les codecs générant  des inter-trames ou les conteneurs tels que le MPEG-TS qui ne sont pas conçus pour un défilement image par image), auquel cas le rendu final pourra être effectué à partir des fichiers proxies sans perte – ou sans perte notable, selon le format choisi pour les proxies.

Dans le domaine statistique 

En statistique, la variable proxy permet de se substituer à une variable non mesurable ou non observable.

Dans le domaine culturel 

 Ergo Proxy est une série anime japonaise de science-fiction.
 The Proxy Intelligence and Other Mind Benders est un recueil de nouvelles de science-fiction.
 Proxy est une chanson du DJ et producteur néerlandais Martin Garrix. 
 Proxy, film de Zack Parker sorti en 2013.

En climatologie 
Un proxy fait référence à un indicateur qui permet de reconstituer les conditions climatiques du passé (ex : épaisseur des cernes d'arbres ou composition des carottes de glace).

Homophone 
 Proxi, enseigne française de supérettes